Запознанство може да се отнася за:
 Запознанство (социални отношения) - установяване на личен контакт и/или взаимоотношения между двама или повече души;
 Запознанство (филм, 1914) - филм с Чарли Чаплин от 1914 година.